Верхний Ашап — деревня в Бардымском районе Пермского края на реке Ашап. Входит в состав Новоашапского сельского поселения.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 74 человека, в том числе 37 мужчин и 37 женщин.

В 2005 году численность населения составляла 109 человек.

Находится примерно в 37 км к югу от центра села Барда.

Примечания  

 

Населённые пункты Бардымского района